Nock kan syfta på:

 Nock (rigg) – yttersta änden på rå, spira, gaffel eller liknande
 Taknock – den del av ett sadeltak där takfallen möts